Novakovići est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Novakovići, un village situé dans la municipalité de Novo Goražde et dans la République serbe de Bosnie ;
Novakovići, un faubourg de Banja Luka, la capitale de la République serbe de Bosnie ;
au Monténégro
Novakovići, un village situé dans la municipalité de Žabljak.